Миль может означать:

Персоналии 
 Миль, Александр Абрамович (род. 1934) — российский, израильский журналист и писатель.
 Миль, Леонид Соломонович (1938—1992) — российский переводчик.
 Миль, Михаил Леонтьевич (1909—1970) — советский конструктор вертолётов.
 Миль, Ян (1599–1663) — фламандский художник-жанрист и гравёр.
 Миль Глостерский (?—1143) — англонормандский аристократ, 1-й граф Херефорд и лорд Брекнок.

Валюта 
Название пишется как миль или милль, составляет 1/1000 от основной денежной единицы. Примеры:
 Миль — условная учётная единица США, равная 1/1000 доллара, или 1/10 цента (см. Налоговый жетон).
 Миль — разменная монета, 1/1000 кипрского фунта до введения евро

Другие значения 
 Миль Испанец (Míl Espáine) — легендарный (или мифический) предок ирландцев.

См. также 
 Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля
 Милль